Фриц Раддац (, 3 сентября 1931, Берлин — 26 февраля 2015) — немецкий писатель, историк литературы, журналист, эссеист.

Биография 
Мать умерла при родах. Рос без отца, воспитывался в семье офицера Первой мировой войны, в годы Веймарской республики входившего в дирекцию киностудии УФА. Окончил Берлинский университет имени Гумбольдта (1953), где изучал историю, германистику, американистику, историю искусств. Сдал габилитационный экзамен в Ганноверском университете имени Готфрида Вильгельма Лейбница в Ганновере (1971).

В 1950-е годы сотрудничал с газетой Berliner Zeitung, служил в восточноберлинском издательстве Volk und Welt. В 1958 году после острых конфликтов на идеологической почве переехал в ФРГ. Сотрудничал с издательством Rowohlt, писал фельетоны для газеты Die Zeit.

Жил в Гамбурге со своим гражданским партнером.

Книги 
 Концепция литературы у Гердера/ Herders Konzeption der Literatur, dargelegt an seinen Frühschriften, 1958 (диссертация в Берлинском университете)
 Традиции и тенденции, материалы о литературе ГДР/ Traditionen und Tendenzen. Materialien zur Literatur der DDR. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1972, ISBN 3-518-03995-4 (габилитационная диссертация в Ганноверском университете)
 Георг Лукач в собственных свидетельствах и документах/ Georg Lukács in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Rowohlt, Reinbek 1972, ISBN 3-499-50193-7
 Карл Маркс, политическая биография/ Karl Marx. Eine politische Biographie. Hoffmann und Campe, Hamburg 1975, ISBN 3-455-06010-2
 Генрих Гейне: немецкая сказка/ Heinrich Heine. Ein deutsches Märchen. Essay. Hoffmann und Campe, Hamburg 1977, ISBN 3-455-06011-0
 Бунт и меланхолия: эссе по теории литературы/ Revolte und Melancholie. Essays zur Literaturtheorie. Knaus, Hamburg 1979, ISBN 3-8135-2543-0
 О духе и деньгах: Генрих Гейне и его дядя, банкир Саломон/ Von Geist und Geld. Heinrich Heine und sein Onkel, der Bankier Salomon. Eine Skizze. Mit sechs Radierungen von Günter Grass. Bund, Köln 1980, ISBN 3-7663-0631-6
 Эрос и смерть: литературные портреты/ Eros und Tod. Literarische Portraits. Knaus, Hamburg 1980, ISBN 3-8135-2555-4
 Pyrenäenreise im Herbst. Auf den Spuren Kurt Tucholskys. Rowohlt, Reinbek 1985, ISBN 3-498-05705-7
 Die Nachgeborenen. Leseerfahrungen mit zeitgenössischer Literatur. S. Fischer, Frankfurt am Main 1983, ISBN 3-10-062802-0
 Lügner von Beruf. Auf den Spuren William Faulkners. Rowohlt, Reinbek 1987, ISBN 3-498-05711-1
 Тухольский, псевдоним/ Tucholsky, ein Pseudonym. Essay. Rowohlt, Reinbek 1989, ISBN 3-498-05706-5
 Taubenherz und Geierschnabel. Heinrich Heine. Eine Biographie. Beltz, Weinheim 1997, ISBN 3-88679-288-9
 Ich habe dich anders gedacht. Erzählung. Arche, Zürich 2001, ISBN 3-7160-2287-X
 Готфрид Бенн, биография/ Gottfried Benn. Leben — niederer Wahn. Eine Biographie. Propyläen, Berlin 2001, ISBN 3-549-07145-0
 Гюнтер Грасс/ Günter Grass. Unerbittliche Freunde. Ein Kritiker. Ein Autor. Arche, Zürich 2002, ISBN 3-7160-2308-6
 Литературное пограничье: семь очерков/ Literarische Grenzgänger. Sieben Essays. List, München 2002, ISBN 3-548-60220-7
 Unruhestifter. Erinnerungen. Propyläen, Berlin 2003, ISBN 3-549-07198-1
 Eine Erziehung in Deutschland. Trilogie. Rowohlt, Reinbek 2006, ISBN 3-498-05778-2
 Liebes Fritzchen, Lieber Groß-Uwe. Der Briefwechsel (переписка с Уве Йонсоном). Suhrkamp, Frankfurt am Main 2006, ISBN 3-518-41839-4
 Schreiben heißt, sein Herz waschen. Literarische Essays. Zu Klampen, Springe 2006, ISBN 3-934920-95-0
 Mein Sylt. Fotos von Karin Székessy. Mare, Hamburg 2006, ISBN 3-936384-26-6
 Das Rot der Freiheitssonne wurde Blut. Literarische Essays. Zu Klampen, Springe 2007, ISBN 978-3-86674-013-6
 Райнер Мария Рильке/ Rainer Maria Rilke. Überzähliges Dasein. Eine Biographie. Arche, Zürich 2009, ISBN 978-3-7160-2606-9
 Nizza — mon amour. Arche, Zürich 2010, ISBN 978-3-7160-2636-6
 Дневники 1982—2001/ Tagebücher 1982—2001. Rowohlt, Reinbek 2010, ISBN 978-3-498-05781-7
 Бестиарий немецкой литературы/ Bestiarium der deutschen Literatur. Rowohlt, Reinbek 2012, ISBN 978-3-498-05793-0
 Дневники 2002—2012/ Tagebücher 2002—2012. Rowohlt, Reinbek 2014, ISBN 978-3498057978

Признание 
С 1969 возглавлял Фонд Курта Тухольского (Гамбург). Член ПЕН-Центра Германии, Гамбургской свободной академии художеств. Лауреат премии Хильдегарды Бингенской за публицистику (2010).

Офицер французского Ордена искусств и литературы.

Примечания

Ссылки 
 О воспоминаниях Ф. Раддаца 
 Интервью газете Der Tagesspiegel, 2011
 Интервью газете Die Welt, 2011

Писатели Германии
Журналисты Германии
Литературоведы Германии
Литературные критики Германии
Биографы
Мемуаристы Германии
Авторы дневников
Офицеры французского ордена Искусств и литературы
Выпускники Берлинского университета